

Belgique 
 Porcheresse, section de la commune belge de Daverdisse située en Wallonie dans la province de Luxembourg.
 Porcheresse, section de la commune belge de Havelange située en Wallonie dans la province de Namur.

France 
 Porcheresse, ancienne commune française de la Charente  intégrée à Blanzac-Porcheresse en 1972.

Homonymie de localités